Волноре́з:

 Волнорез — гидротехническое сооружение.
 Волнорез — судно, имеющее тонкие и острые очертания корпуса, с пониженным лобовым сопротивлением.

См. также 
 Волкорез
 Волноломный